Senkward ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Senkward (1610–1667), niederländischer Physiker und Philosoph, siehe Arnoldus Senguerdius
 Wolfgang Senkward (1646–1724), niederländischer Naturphilosoph, siehe Wolferdus Senguerdius